ISO 8859-15 (Latin-9, первоначально Latin-0) — кодировка в стандарте ISO 8859 для западноевропейских языков.

Таблица 
Нижняя часть таблицы (0—7F) не показана, так как совпадает с US-ASCII. Цифры под символами обозначают их номер в Юникоде. Жёлтым помечены отличия от ISO 8859-1.

Ссылки 
 Официальная таблица кодировки на сайте www.unicode.org

ISO 8859